Пуерто де ла Мула има више значења:

 Пуерто де ла Мула (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто де ла Мула (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику